Flagelloscypha — рід грибів родини Niaceae. Назва вперше опублікована 1951 року.

Класифікація 
До роду Flagelloscypha відносять 49 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1949. The Agaricales in modern taxonomy. Lilloa. 22:1-832 — P.312

Роди грибів
Агарикоміцети
1951 у науці